Dipsacaster est un genre d'étoiles de mer de la famille des Astropectinidae.

Paléontologie 
Ce genre est aussi connu par des fossiles européens, ayant vécu au cours du Crétacé, de l'Hauterivien jusqu'au Maastrichtien, il y a environ entre  (millions d'années). Il est connu en France (Haute-Garonne) et au Maroc (province de Taourirt).

De nombreuses espèces ont été décrites, dont au moins deux seraient valides selon Daniel B. Blake et Roland Reboul (2011) : D. jadeti et D. africanus.

Taxinomie 
Liste des espèces selon  :
 Dipsacaster anoplus Fisher, 1910
 Dipsacaster antillensis Halpern, 1968
 Dipsacaster borealis Fisher, 1910
 Dipsacaster diaphorus Fisher, 1913
 Dipsacaster eximius Fisher, 1905
 Dipsacaster farquharsoni Macan, 1938
 Dipsacaster grandissimus Goto, 1914
 Dipsacaster imperialis Fisher, 1917
 Dipsacaster laetmophilus Fisher, 1910
 Dipsacaster magnificus (H.L. Clark, 1916)
 Dipsacaster nesiotes Fisher, 1905
 Dipsacaster pentagonalis Alcock, 1893
 Dipsacaster pretiosus (Döderlein, 1902)
 Dipsacaster sagaminus Hayashi, 1973
 Dipsacaster sladeni Alcock, 1893

Arbre phylogénique

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 

Genre d'échinodermes préhistoriques (nom scientifique)
Étoile de mer préhistorique
Deutérostomien du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1893